Nollen ist

ein geographischer Name:
 Nollen, 735 m hoher Hügel in der Gemeinde Wuppenau im Kanton Thurgau, Schweiz
 Nollen (Böhen), Ortsteil der Gemeinde Böhen, Landkreis Unterallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Maike Nollen (* 1977), deutsche Kanutin